Агнесса (Агнесс) Бут (, урождённая Marion Agnes Land Rookes; 1843—1910) — американская актриса театра австралийского происхождения.

Биография 
Агнесса Бут родилась 4 октября 1843 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. В 1858 году вся семья эмигрировала в Калифорнию, США.

Пробовала себя в качестве актрисы в Калифорнии, привлекая внимание и завоевывая признание. В 1865 году переехала в Нью-Йорк, где впервые появилась на сцене в театре Winter Garden Theatre (был снесён в 1867 году). В 1866 году Бут присоединилась к бостонскому театру Boston Theatre, в котором выступала в течение нескольких последующих лет.

В 1878 году она играла на сцене офф-бродвейского театра Union Square Theatre. В 1881—1891 годах работала в бродвейском театре Madison Square Theatre. После 1891 года Бут уехала в Европу, затем снова вернулась в Соединенные Штаты и поселилась в художественной колонии Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, возобновив работу на Бродвее в соседнем Нью-Йорке. Получила известность за роль в мелодраме The Sporting Dutchess, играя со своей соседкой по колонии Корой Таннер ().

Умерла 2 января 1910 года в Бруклайне (штат Массачусетс) и была похоронена на городском кладбище Rosedale Cemetery.

В 1867 году Агнесса Бут она вышла замуж за американского актёра и театрального менеджера Джуниуса Бута. После его смерти в 1883 году, она в 1885 году повторно вышла замуж за Джона Шоффеля ().

Дети:
 Algernon G. Booth (1869—1877),
 Sydney Barton Booth (1873—1937),
 Barton J. Booth (1874—1879).

Примечания

Ссылки 
 Agnes Booth  
 AGNES BOOTH TO ACT ONCE MORE  
 Письмо Оскара Уальда Элизабет Марбери. Февраль 1893 г. 
Похороненные в Массачусетсе